Александр Благов Тунчев (; ) — болгарский футболист, защитник; тренер. Выступал за сборную Болгарии.

Карьера 
Тунчев начал футбольную карьеру в родном городе Пазарджик, выступал за местную команду «Хебыр». После этого он играл за «Беласицу» Петрич. В июне 2002 года перешёл в «Локомотив» Пловдив. Именно в этом клубе Тунчев по-настоящему раскрылся. Отыграв 4 года в Пловдиве, будучи уже игроком сборной, Тунчев переходит в самый титулованный клуб Болгарии — софийский ЦСКА. В течение последующих двух сезонов защитник регулярно выходил на поле в основном составе, а в 2007 году надел капитанскую повязку.

5 июля 2008 года состоялся официальный переход Тунчева в «Лестер Сити», сумма сделки составила 375000 фунтов стерлингов. Болгарский защитник дебютировал в матче против «Милтон-Кинс Донс», в котором «Лестер Сити» одержал победу 2:0. 9 августа 2009 года Александр Тунчев забил свой первый гол в Англии, случилось это в матче против «Уолсолла» (2:2). В первом же сезоне Тунчев стал лидером обороны «Лестера».

14 января 2009 года в матче Кубка Англии против «Кристал Пэлас» Тунчев получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок на правом колене. Тем не менее по итогам сезона 2008/09 «Лестер Сити» стал чемпионом в Первой лиге и вышел в Чемпионшип.

20 июля 2009 года защитник полностью восстановился после травмы и вышел на поле в товарищеском матче против «Мансфилд Таун». 26 сентября того же года в матче Кубка лиги против «Престон Норт Энд» Тунчев вновь получил травму, на этот раз пострадало левое колено. Только в начале октября болгарский защитник приступил к тренировкам. Считалось, что в ноябре он уже сможет заниматься в общей группе, но руководство клуба не спешило возвращать Тунчева в основной состав, опасаясь рецидива травмы. Срок реабилитации затянулся, в начале февраля 2010 года футболист прошёл обследование в Барселоне. 4 февраля 2010 года менеджер команды Найджел Пирсон заявил, что Тунчев вряд ли сможет выйти на поле до конца сезона. 2 марта 2010 года футболисту была сделана ещё одна операция.

25 апреля 2011 года болгарский защитник сыграл свой первый официальный матч с сентября 2009 года. 7 мая Тунчев вышел на замену в матче против «Ипсвич Таун». «Лестер» закончил чемпионат на 10 месте, а Тунчев из-за травм колена сыграл только пять игр в двух сезонах.

После первого успешного сезона и несмотря на травмы в последующих, руководство «Лестера» продлило контракт с болгарским защитником до 2012 года. И вскоре Тунчев был отдан в аренду в «Кристал Пэлас» на 3 месяца, за это время он отыграл 10 матчей.

После окончания аренды Тунчев вернулся в «Лестер Сити». Найджел Пирсон, который изначально привёл его в Англию, возлагал большие надежды на защитника. И 2 января 2012 года он вновь играл в основном составе как раз против «Кристал Пэлас», и этот матч был выигран со счётом 2:1.

В Сборной 
В национальной сборной Александр Тунчев дебютировал 15 августа 2005 года в матче против сборной Турции, в котором Болгария одержала победу 3:1. Футболист стал основным игроком сборной и регулярно выходил на поле в официальных и товарищеских матчах. 11 октября 2006 года Тунчев забил свой первый гол за сборную Болгарии в отборочном матче Евро-2008 против Люксембурга.

Достижения 
 Локомотив (Пловдив)
 Чемпион Болгарии: 2004
 Обладатель Суперкубка Болгарии: 2004
 ЦСКА (София)
 Чемпион Болгарии: 2008
 Обладатель Кубка Болгарии: 2006
 Обладатель Суперкубка Болгарии: 2006
 Лестер Сити
 Чемпион Первой лиги: 2008/09

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Хебыр»
Игроки ФК «Беласица» Петрич
Игроки ФК «Локомотив» Пловдив
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Футбольные тренеры Болгарии
Тренеры ФК «Локомотив» Пловдив
Тренеры ФК «Арда»